Тасос может означать:

 Тасос — остров в Эгейском море.
 Тасос (город) — малый город на одноимённом острове.
  — античный полис на одноимённом острове.
 Фасос (мифология) — в древнегреческой мифологии эпоним одноимённого острова.
 Тасос (гравёр) (1914—1985) — греческий гравёр.
  — сторожевой катер, в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1950 гг.
  () — линия на спутнике Юпитера Европе.